Commerçant peut faire référence :
 au commerce de détail ;
 à un commerçant en droit français ;
 à un e-commerçant.